Богданци може да се отнася за:

 Богданци, село в област Разград, България;
 Богданци, село в област Силистра, България;
 Богданци, малък град в Югоизточна Северна Македония.